5-й километр — железнодорожная платформа на линии Брянск — Гомель, расположенная в Фокинском районе города Брянска.

Уникальная для железнодорожной сети Брянска платформа, поскольку находится на путепроводе Московско-Киевского направления Московской железной дороги над основной трассой железной дороги Брянск—Орёл. Непосредственно под путепроводом находится пассажирская платформа и пути грузовой станции Брянск-Восточный Брянско-Орловского направления.

На платформе останавливаются все электропоезда Суземского направления и некоторые дизель-поезда Льговского направления Брянского участка Центральной железнодорожной компании.

Ссылки 
 

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Брянска